Antonio Provana di Collegno – nobile italiano
 Giacinto Provana di Collegno – militare, patriota e politico italiano
 Giuseppe Giovanni Provana di Collegno (1728-1761) – nobile e politico italiano
 Giuseppe Ignazio Provana di Collegno (1695-1735) –  nobile e politico italiano
 Giuseppe Luigi Provana di Collegno (1785-1854) –  nobile e politico italiano
 Luigi Provana di Collegno – accademico e politico italiano